Les Carants (Gurp), indret del terme municipal de Tremp (Pallars Jussà)
 Les Carants (Sant Martí de Canals), indret del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)